Woller ou Wöller peut se référer à :

Patronyme 
  (1992-), handballeuse danoise ;
  (1954-), homme politique allemand ;
 Fie Woller (1992-), handballeuse danoise et sœur jumelle de Cecilie ;
  (1859-1941), membre de l'Assemblée de l'État du Wisconsin élu en 1888 ;
  (1952), historien allemand ;
  (1510-1564), sculpteur allemand de la Renaissance ;
  (1962-), acteur américain ;
  (1956-), footballeur ouest-allemand ;
  (1924-2013), chimiste alimentaire allemand ;
  (1922-1996), journaliste et écrivain canadien-allemand ;
 Steffen Wöller (1972-), lugeur allemand.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme